Мана́гуа ():

 Манагуа — столица Никарагуа.
 Манагуа — департамент в Никарагуа.
 Манагуа — озеро в Никарагуа.
 Манагуа — футбольный клуб из Никарагуа.